Osoby:
 Elisabeth Hakel – austriacka polityk
 Hermann Hakel – austriacki redaktor

Zobacz też:
 Börde-Hakel
 Hackel
 Hackl
 Hakl